Claudia Assef (São Paulo, 26 de Junho de 1974), é uma jornalista, escritora, curadora e DJ brasileira.

Autora do livro "Todo DJ Já Sambou", atua no jornalismo especializado em música, tendo trabalhado em jornais como Folha de S.Paulo, O Estado de São Paulo e como editora em revistas especializadas em música eletrônica como "Beatz" e "Volume 01". Formada em jornalismo em 96, Claudia começou a trabalhar como free-lancer para o caderno “Acontece”, da Folha de S. Paulo, e foi contratada pelo extinto jornal Folha da Tarde, como repórter do caderno “Show”. Depois de uma rápida passagem pela sucursal paulistana do jornal Correio Braziliense, onde atuou na cobertura de cultura, Claudia foi contratada pela Folha de S. Paulo, como repórter do caderno “Folhateen”, atuando nas coberturas de comportamento e música. Em 2000, Claudia foi escolhida para o programa de bolsistas do jornal e foi trabalhar como correspondente em Paris. De volta ao Brasil, trabalhou entre 2001 e 2003 no caderno Ilustrada.

Durante o período em que viveu na França, freqüentando clubes como Rex, Tryptique, Batofar e Le Pulpe, Claudia resolveu começar a discotecar. De volta ao Brasil, em 2001, com vários discos de vinil franceses no case, Claudia estreou como DJ, na noite Ambiance, que misturava house, disco e electro. Naquele mesmo ano, a DJ/jornalista também estreou no rádio, com um programa semanal na 97FM (Energia), em São Paulo, o “Clubtronic Especial”. Em 2003, Claudia se tornou residente do clube Lov.e (com a festa Discology).

Ainda em 2003, Claudia foi convidada pelo grupo Abril para editar a revista “Volume01”, de música e cultura eletrônica. No mesmo ano, ela assumiu o comando de outra revista, a independente “Beatz”. Em 2004, lançou a primeira noite de minimal techno e vertentes do Brasil, a Mínima, ao lado da DJ Eli Iwasa. Como consultora, sócia da agência Supercontents, Claudia esteve envolvida na criação e/ou desenvolvimento do Sonarsound São Paulo, Electronic Music Fair (EHF), Skol Beats (line-up do “trio elétrico”) 2005 e 2006, Speedy Experience, Nokia Trends 2004 e 2005, MicroMutek e Motomix 2006.

Entre 2004 e 2006, Claudia escreveu para revistas brasileiras e gringas, como Bizz, Bravo, DJ World, Jovem Pan, Disco Club (Portugal), Revista da MTV, entre outras. O blog Todo DJ Já Sambou nasceu em meados de 2007 e no início de 2008 migrou para o site Rraurl.com.

Como DJ, Claudia manteve a noite Discology (em parceria com Camilo Rocha) no Vegas, dedicada à pesquisa musical das eras mais remotas da música eletrônica, do funk e ao hip hop. Nos toca-discos, sua principal intenção é fazer dançar sempre. Em 2010, Claudia dirigiu a exposição Smirnoff@Nightlife, realizada no Castelinho da av. Brigadeiro Luis Antônio. A mostra reuniu fotos, flyers, discos de vinil, figurinos, documentários, memorabilia de clubes e de gente da noite numa retrospectiva inédita que se propôs a contar 40 anos de noite numa ambientação de museu.

Em 2010 e 11, esteve à frente do programa Discologia, que foi ao pela extinta Oi FM, e manteve no jornal O Estado de S. Paulo a coluna Ouvido Absoluto, sobre música eletrônica.

Em 2012, Claudia criou com a sócia Tathiana Mancini a festa Disco Baby, totalmente formatada para receber bebês e crianças de 0 a 10 anos de idade com suas famílias. A A festa já passou por festivais como Lollapalooza, Natura Festival, Maratona Infantil do MIS, Virada Cultural e outros. Como diretora de conteúdo do site Virgula, Claudia implementou um novo conceito editorial no portal, que passou a apostar num conteúdo mais focado para o jovem urbano. Foi lá que nasceu o programa Todo Mundo é DJ, que agora Claudia mantém no seu site próprio, Music Non Stop.

Além de ser publisher do Music Non Stop, Claudia é sócia fundadora do Women’s Music Event, plataforma de música, negócios e tecnologia voltada ao protagonismo da mulher no mercado da música, que se desdobra em conferência (Women's Music Event, em março) e premiação (Women's Music Event Awards by VEVO). O primeiro evento WME aconteceu em São Paulo em março de 2017, reunindo mais de 1.500 pessoas entre painéis de debate, workshop e shows. Em setembro de 2017, Claudia lançou seu segundo livro, Ondas Tropicais, a biografia da DJ Sonia Abreu, a primeira discotecária do Brasil, pela editora Matrix. No mesmo mês, o livro Todo DJ Já Sambou chegou à sua quarta edição após uma bem-sucedida campanha no Catarse. O livro saiu com 80 novas páginas e quatro capas diferentes pela editora Music Non Stop.  

Atualmente Claudia atua como coordenadora do Centro Cultural Olido, em São Paulo, onde irá implementar a Galeria do DJ, um centro de exposições voltado à cultura DJ, com planos de estreia ainda em 2020.

Ligações externas 
 Music Non Stop
 
 
 
 Blog UOL
 Coluna Estadão

DJs do estado de São Paulo
Jornalistas de São Paulo
Escritores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo